"Toca" – debiutancki album niemieckiego zespołu Fragma, wydany 22 stycznia 2001 nakładem Positiva Records.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2001
Albumy dance
Albumy popowe